Соревнования по лыжным гонкам в эстафете 4×5 км среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Гонка началась в 15:30 по местному времени (UTC+8). Первые два этапа участники шли классическим стилем, а третий и четвёртый — свободным.

Чемпионками Олимпийских игр 2018 года в женской эстафете являлись норвежские лыжницы, на этот раз команда Норвегии заняла пятое место (из чемпионок 2018 года за них бежала только Рагниль Хага).

Золото завоевали лыжницы команды из России, выступавшие под флагом ОКР,  вторыми с отставанием в 18,2 сек стали немки, третье место заняли шведские лыжницы, проигравшие чемпионкам 20,7 сек. Для всех лыжниц команды ОКР эта медаль стала первой золотой на Олимпийских играх, а для Татьяны Сориной и Вероники Степановой вообще первой олимпийской.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)